Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament  2006 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Novak Đoković (Qualificato)
 Daniele Bracciali (Qualificato)
 Gilles Simon (Qualificato)
 Łukasz Kubot (primo turno)

 Jean-René Lisnard (ultimo turno)
 Dominik Meffert (primo turno)
 Álex Calatrava (ultimo turno)
 Michael Lammer (ultimo turno)

Qualificati 

 Novak Đoković
 Daniele Bracciali

 Gilles Simon
 Dominik Meffert

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2006